Folgende Liste der Länder nach Eisenbahnnetz sortiert Länder nach der gesamten Länge ihres Eisenbahnnetzes in Kilometern zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. U-Bahn-Netzwerke sind dabei hier nicht mitgezählt. Angegeben sind zudem die Länder mit dem längsten Hochgeschwindigkeits-Schienennetz. Quelle für alle Daten ist das CIA World Fact Book.

Länder nach Länge des Schienennetzes 
Falls Informationen vorhanden sind, ist angegeben, wie lang das elektrifizierte Schienennetz ist. Nicht alle vorhandenen Schienennetze müssen auch noch im Gebrauch sein.

.

Länder nach Länge des Hochgeschwindigkeitsnetzes 

Die folgende Tabelle gibt Überblick über alle existierenden oder sich im Bau befindenden Hochgeschwindigkeitsnetze. Die Liste basiert auf Daten des Internationalen Eisenbahnverbandes, ergänzt mit weiteren Quellen (Stand: ca. 2019).

Einzelnachweise 

Eisenbahnnetz
Liste (Schienenverkehr)